Chestnut Street Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chestnut Street Methodist Church (Kentucky), NRHP-Nr. 79001000
 Chestnut Street Methodist Church (Maine), NRHP-Nr. 77000063